Ян Урбас (, родился 26 января 1989 в Любляне) — словенский профессиональный хоккеист, нападающий немецкого клуба «Фиштаун Пингвинз» и сборной Словении.

Игровая карьера 
Известен по выступлениям за словенский клуб «Олимпия» в чемпионате Словении, за шведские команды «Мальмё Редхокс» и «Векшё Лейкерс», за немецкий «Ред Булл» из Мюнхена. Выступал в чемпионате Австрии: 30 сентября 2014 года заключил контракт на один год с клубом КАК из Клагенфурта, но отыграл всего 10 матчей в Австрийской хоккейной лиге и был 11 марта 2015 года продан в «Вестерос». Проведя частично два сезона за «Вестерос», Урбас вернулся в Австрию уже как свободный агент, заключив 14 июля 2016 года контракт с «Филлахом». С 2017 года игрок «Фиштаун Пингвинз».

В составе сборной Словении участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. В Сочи в пяти матчах отличился двумя голевыми передачами в играх против Словакии (3:1) и США (1:5), а также забросил одну из шайб в матче квалификации плей-офф против Австрии (4:0). В Пхенчхане поучаствовал в двух победных шайбах в матче против США (3:2), сначала забросив собственную, а затем в овертайме ассистировав Яну Муршаку; в матче квалификации плей-офф против Норвегии отдал голевую передачу тому же Муршаку, но его сборная проиграла 1:2 и не попала в четвертьфинал.

Статистика в клубах 

(По состоянию на конец сезона 2014/2015)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Словении
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Векшё Лейкерс»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «Ред Булл» Мюнхен
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки ХК «Фиштаун Пингвинз»